Горнодобывающий район Баян-Обо () — район городского подчинения городского округа Баотоу автономного района Внутренняя Монголия (КНР).

История 
В 1927 году в этих местах были обнаружены залежи редкоземельных металлов.

В начале 1950-х годов сюда были отправлены изыскательские партии, которые подтвердили перспективность разработки руд, и металлургические предприятия в западной части провинции Суйюань стали одним из важнейших объектов Первой пятилетки. Это привело к росту населения, и в марте 1958 года был официально создан посёлок Баян-Обо (уездного уровня) в составе аймака Уланчаб, а в мае он был передан из состава аймака Уланчаб в подчинение Баотоу. В августе 1958 года был образован Горнодобывающий район Баян-Обо.

Экономика 
По состоянию на 2005 год в Баян-Обо находятся крупнейшие известные запасы редкоземельных металлов, здесь получают 45 % от мировой добычи.

Управляет месторождением компания China Baowu Steel Group (宝钢, Bǎogāng).

Административное деление 
Горнодобывающий район Баян-Обо делится на 2 уличных комитета.

Примечания

Ссылки 
 
 На протяжении многих лет промышленная добыча редкоземельных металлов в Китае наносит окружающей среде огромный вред // Синьхуа　 09-11-2010

Районы Баотоу
Шахтёрские города
Месторождения Китая
Месторождения редкоземельных металлов